José Manuel Augusto Olaechea y Olaechea (Lima, 19 de marzo de 1880 - ibídem, 3 de mayo de 1946) fue un abogado, jurista, catedrático universitario y político peruano. Considerado como una de las figuras más destacadas del foro peruano en el siglo XX, fue fundador del prestigioso Estudio Jurídico Doctores Olaechea. Fue también Ministro de Hacienda y Comercio (1930-1931) y Presidente del Banco Central de Reserva del Perú (1931-1934).

Biografía 

Fue hijo de Manuel Pablo Olaechea Guerrero, abogado y político pierolista, y de Clementina Olaechea Robles, ambos primos. Pertenecía a una distinguida familia de terratenientes asentada en Ica desde fines del siglo XVII. Cursó sus estudio escolares en el Colegio Sagrados Corazones La Recoleta de Lima, regentado por los padres jesuitas. 

En 1895 ingresó a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Mayor de San Marcos y en 1896 a la de Derecho. Tuvo como profesores a Lizardo Alzamora, Manuel Vicente Villarán y José Mariano Jiménez Wald. Fue uno de los alumnos más destacados. El 15 de julio de 1899 se graduó de bachiller, con la tesis «¿Qué ley debe regir la herencia según los principios del Derecho civil Internacional?» Luego inició sus prácticas en el estudio jurídico de su padre. Tenía entonces 19 años, por lo que no podía ejercer la abogacía al no cumplir todavía la mayoría de edad. Aprovechó entonces viajar a Francia para perfeccionarse en sus estudios. 

De vuelta al Perú, ya cumplida su mayoría de edad, se recibió de abogado ante el Colegio de Abogados de Lima, el 9 de octubre de 1901. Emprendió entonces el ejercicio de su profesión en el prestigioso bufete de su padre, actividad que ejerció con tal solvencia y erudición, que lo llevó a ser considerado como uno de los mejores abogados del medio. Allí laboraban también su hermano Daniel Olaechea y su primo hermano Pedro Carlos Olaechea, este último, fallecido prematuramente en 1907. Muchos de los litigios que patrocinó concitaron el interés nacional, pues varios de sus defendidos eran figuras públicas ligadas al Partido Demócrata o pierolista, que por entonces se alternaba en el poder con el Partido Civil. Uno de ellos fue Mariano A. Belaúnde, exministro de Hacienda del gobierno de Eduardo López de Romaña, acusado de enriquecimiento ilícito luego de una imprudente operación crediticia. Otro de sus defendidos fue Alberto Ulloa Cisneros, comprometido en la intentona revolucionaria de Augusto Durand contra el gobierno de José Pardo (1908).

En 1908 se inició en la docencia como catedrático de Historia del Derecho Peruano en San Marcos, que ejerció brevemente, hasta 1909. Luego, pasó a enseñar Derecho Civil. También en 1908 logró su doctorado, defendiendo la tesis titulada: «El derecho de retención». Ese mismo empezó también a colaborar regularmente en la revista El Derecho.

Integró la comisión reformadora del Código Civil, que se puso en vigencia a partir de 1936.

Durante la Junta de Gobierno de Luis Sánchez Cerro, ejercía la presidencia del Banco de Reserva, y en tal condición, el 16 de octubre de 1930 fue nombrado presidente de la Comisión de Reforma Monetaria, encargada de estudiar «la evolución monetaria y bancaria nacional y de proponer las medidas preparatorias que puedan adoptarse». Aconsejó la contratación de la Misión Kemmerer, grupo de expertos financistas estadounidenses, que llegó al Perú al año siguiente, encabezado por el profesor Edwin W. Kemmerer. 

Fue también Ministro de Hacienda y Comercio, de 24 de noviembre de 1930 a 30 de enero de 1931, en el gabinete presidido por Antonio Beingolea Balarezo, y en el que también formaba parte José Luis Bustamante y Rivero como Ministro de Justicia e Instrucción. Ambos, Olaechea y Bustamante, eran los únicos ministros civiles de la Junta Militar. Se mostró enemigo cerrado de la emisión inorgánica y propuso una drástica reducción presupuestal.

Siguiendo las recomendaciones de la Misión Kemmerer, el Banco de Reserva fue reestructurado y el 28 de abril de 1931 pasó a convertirse en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que Olaechea presidió hasta 1933.

En diciembre de 1939, por ser el catedrático más antiguo de San Marcos, reemplazó en el decanato de la Facultad de Jurisprudencia a Pedro M. Oliveira, nombrado ministro de Educación del flamante primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. En 1942, por problemas de salud, dejó definitivamente la cátedra universitaria. Falleció en su residencia limeña.

Genealogía

Véase también 
 República Aristocrática

Referencias
 Basadre Grohmann, Jorge: Historia de la República del Perú (1822 - 1933), Tomos 15 y 18. Editada por la Empresa Editora El Comercio S. A. Lima, 2005. ISBN 9972-205-77-0 (V.15) / ISBN 9972-205-80-0 (V.18)
 Pereyra, Carlos: La creación del Banco de Reserva del Perú. (Publicaciones del BCRP).
 Ramos Núñez, Carlos A.: Historia del Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX. Tomo VI. El Código de 1936. Volumen 1. Fondo Editorial PUCP, 2006. Los artífices. En GoogleLibros.

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Abogados de Perú
Manuel Augusto
Juristas de Perú
Banqueros de Perú
Ministros de Economía y Finanzas de Perú
Sanmarquinos (siglo XIX)
Sanmarquinos (siglo XX)
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos